
Termin -{YTR}- ima više značenja.

 Genetički kod za leucin
 CFB Trenton, kanadsak vojna baza